Ю-стрит ():
  — район в Вашингтоне, США.
 Ю-стрит — пересадочная станция метрополитена в этом районе.